Герни́ка (полное официальное название на испанском языке — Герни́ка-и-Лу́но, , на баскском — Герни́ка-Лу́мо, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 8,6 км². Население — 17 093 человек. Расстояние до административного центра провинции — 33 км. Расположен северо-восточнее Бильбао.

История 
Город основан 28 апреля 1366 года принцем Тельо Кастильским. Является культурным и историческим центром баскской нации. В нём находится старый дуб, называемый Деревом Герники и считающийся символом свободы басков. Под ним испанские короли давали обещание уважать привилегии басков и заседал совет старейшин басков.

26 апреля 1937 года город, в соответствии с планом Франко, был подвергнут разрушительной бомбардировке итальянскими и немецкими самолётами легиона «Кондор». Этой бомбардировке посвящена знаменитая картина Пикассо «Герника» и известная скульптура Рене Ише, созданная в мае того же 1937 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Герника: электронный журнал о баскской культуре, ISSN 1998-5096

Муниципалитеты Бискайи

Города Бискайи